Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2007 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Cara Black in Leander Paes sta postala prvaka, za vse ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadli.
{|
|
 Chia-jung Chuang /  Daniel Nestor (Prvi krog)
 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Četrtfinale)
 Ai Sugijama /  Kevin Ullyett (Prvi krog) Yung-jan Chan /  Julian Knowle (Prvi krog)''
|
<ol start="5">
 Cara Black /  Leander Paes (Prvaka)
 Kveta Peschke /  Pavel Vizner ''(Drugi krog)
 Zi Yan /  Mark Knowles (Prvi krog)
 Nathalie Dechy /  Andy Ram (Prvi krog)
|}

 Rezultati 
Legenda
 WC = S povabilom (Wild card'')
 r = predaja

Zaključni boji

Zgornji boji

Spodnja polovica 

Mešane dvojice
2008